Aapajärvi (finnisch für Moorsee) steht für:

 Aapajärvi (Pelkosenniemi), Dorf und See in der Gemeinde Pelkosenniemi, Finnland
 Aapajärvi (Tornio), Dorf in der Stadt Tornio, Finnland